The Taking of Pelham One Two Three of The Taking of Pelham 123 kan verwijzen naar:

 The Taking of Pelham One Two Three (roman), een roman uit 1973 van Morton Freedgood onder het pseudoniem  "John Godey"
 The Taking of Pelham One Two Three (1974), bioscoopfilm naar de roman
 The Taking of Pelham One Two Three (televisiefilm), een versie uit 1998
 The Taking of Pelham 123 (2009), een remake van bovenstaande film uit 1974, uitgekomen in 2009